Stravinski, Stravinsky, Strawinski oder Strawinsky ist der Familienname folgender Personen:
 Fjodor Ignatjewitsch Strawinski (1843–1902), ukrainisch-russischer Opernsänger (Bass), Vater von Igor Strawinsky
 Igor Strawinsky (1882–1971), russisch-französisch-US-amerikanischer Komponist
 Soulima Stravinsky (1910–1994), russisch-schweizerischer Komponist und Pianist, Sohn von Igor Strawinsky
 Théodore Strawinsky (1907–1989), russischer Kunstmaler, Sohn von Igor Stravinsky

Strawiński ist der Familienname folgender Personen:
 Stanisław Strawiński (* um 1736; † nach 1773), polnischer Adliger und Patriot sowie Teilnehmer der Konföderation von Bar

Stravinsky steht außerdem für:
 (4382) Stravinsky, nach Igor Strawinsky benannter Asteroid
 Stravinsky Inlet, Bucht der Alexander-I.-Insel, Antarktis

Stravinski steht außerdem für:
 Stravinski (Schiff), deutsch-russisches Flusskreuzfahrtschiff